

10 самых больших городов 
 Тхимпху — 62,500
 Пхунчхолинг — 60,400
 Пунакха — 21,500
 Самдруп-Джонгхар — 13,800
 Гелепху — 6,700
 Паро — 4,400
 Трашиганг — 4,400
 Вангди-Пходранг — 3,300
 Дагана — 3,100
 Тронгса — 2,300

Список городов Бутана в алфавитном порядке 
 Вангди-Пходранг — адм.центр дзонгхага Вангди-Пходранг
 Гаса — адм.центр дзонгхага Гаса
 Гелепху — город дзонгхага Сарпанг
 Дагана — адм.центр дзонгхага Дагана
 Дампху — адм.центр дзонгхага Циранг
 Деотханг
 Джакар — адм.центр дзонгхага Бумтанг
 Жемганг — адм.центр дзонгхага Жемганг
 Лхунце — адм.центр дзонгхага Лхунце
 Мебиса
 Монгар — адм.центр дзонгхага Монгар
 Паро — адм.центр дзонгхага Паро
 Пемагацел — адм.центр дзонгхага Пемагацел
 Пунакха — адм.центр дзонгхага Пунакха
 Пхунчхолинг
 Самдруп-Джонгхар — адм.центр дзонгхага Самдруп-Джонгхар
 Самце — адм.центр дзонгхага Самце
 Сарпанг — адм.центр дзонгхага Сарпанг
 Трашиганг — адм.центр дзонгхага Трашиганг
 Трашиянгце — адм.центр дзонгхага Трашиянгце
 Тронгса — адм.центр дзонгхага Тонгса
 Тхимпху — адм.центр дзонгхага Тхимпху
 Хаа — адм.центр дзонгхага Хаа
 Цимашам — адм.центр дзонгхага Чукха

См. также 
 Список населённых пунктов Бутана

Ссылки 
 Bhutan_ Districts, Major Cities & Towns — Statistics & Maps on City Population

Бутан
Списки:Бутан